Św. Anzelm z Aosty (1033–1109) – opat Bec, Arcybiskup Canterbury, doktor Kościoła
 Św. Anzelm z Nonantoli (?–805) – włoski opat, książę Friuli
 Św. Anzelm z Lukki (1036-1086) – włoski biskup

Zobacz też 
 błogosławiony Anzelm Polanco Fontecha (1881-1939) – hiszpański męczennik